Théorie de la complexité des algorithmes en informatique théorique.
 Complexité de Kolmogorov, appelée aussi complexité algorithmique, en théorie algorithmique de l'information.
 Complexité descriptive, en  informatique théorique.
 Complexité de Lemple-Ziv, en informatique théorique.
  Complexité combinatoire, en  combinatoire des mots.

Voir aussi 
 Analyse de la complexité des algorithmes
 Complexité en moyenne des algorithmes